Алекса́ндр Изра́илевич Шаро́в (имя при рождении Шер (Ше́ра) Изра́илевич Ню́ренберг, , Киев — 13 февраля 1984, Москва) — русский советский писатель-фантаст, детский прозаик, журналист, военный корреспондент.

Биография 
Родился в семье профессиональных революционеров — журналиста Израиля Исааковича Нюрнберга и журналиста и юриста Фанни Ефимовны Нюриной. Племянник историка-экономиста Д. А. Петровского-Липеца и его жены — суфражистки и сотрудника Коминтерна Р. М. Коэн. До 1918 года вместе со старшим братом жил у дедушки и бабушки — крупного купца Исаака Ушеровича Ниренберга (владел доходным домом на Махновской улице и был членом попечительского комитета городской Еврейской больницы) и Перл Ниренберг в Бердичеве. Во время еврейского погрома в 1918 году бабушка закрыла собой внука и была зарублена погромщиками, после чего тот был перевезён тётей к родителям в Москву.

Окончил Московскую опытно-экспериментальную школу-коммуну имени П. Н. Лепешинского, в 1932 году — биологический факультет Московского государственного университета по специальности генетика. Был принят в аспирантуру Николая Кольцова, но ушёл в журналистику. Начал печататься в 1928 году. Работал специальным корреспондентом отдела науки газеты «Известия», специальным корреспондентом газеты «Правда».

До 1937 года публиковался под именем «Ш. Нюренберг», затем под псевдонимом «Александр Шаров».

В феврале—июне 1937 года принимал участие в трансарктическом перелёте по маршруту Москва — Уэлен — Москва на самолёте «СССР-Н-120» в качестве специального корреспондента газеты «Правда». В экипаж, помимо Шарова, входили: первый пилот Фабио Фарих, второй пилот Владимир Пацынко, штурман Александр Штепенко, первый бортмеханик Михаил Чагин, второй бортмеханик В. А. Демидов, помощник начальника политотдела Главсевморпути А. Г. Басс, оператор Союзкинохроники Евгений Ефимов (кадры которого впоследствии вошли в фильм «Над Арктикой», 1937 год, режиссёр Фёдор Киселёв). По итогам перелёта был награждён орденом «Знак Почёта».

В 1941 году пошёл добровольцем в пехотный полк, впоследствии был прикомандирован в качестве военного корреспондента к танковому корпусу под командованием Ивана Бойко, затем работал в газете «За честь Родины». В 1945—1947 годах служил в оккупационных войсках в Вене. Был награждён орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

В 1942 году вступил в Союз писателей СССР, в 1943 году — в ВКП(б).

В 1947—1949 годах работал в редакции журнала «Огонёк». В 1954—1957 годах регулярно публиковался в разделе «Дневник писателя» журнала «Новый мир». Много работал с Никой Гольц.

Похоронен на Переделкинском кладбище в Москве.

Семья 
 Первая жена — архитектор и писатель Наталия Всеволодовна Лойко (1908—1987, её второй муж — писатель А. А. Бек); дочь — Нина (род. 1930), сын — экономист Михаил Бек (1940—2018).
 Вторая жена — физик и писатель Анна Михайловна Ливанова (настоящая фамилия Лившиц, 1917—2001, её первый муж — физик М. Е. Жаботинский); сын — писатель Владимир Шаров.
 Брат — Александр Ниточкин (1905—1980), специалист в области холодильных установок, лауреат Государственной премии СССР, соавтор монографии «Холодильный транспорт» (1960); его сын — издатель Сергей Ниточкин, дочь — переводчик Елена Суриц.
 Двоюродные братья — генерал-майор интендантской службы Ефраим Хаимович Липец и доктор геолого-минералогических наук Алексей Давидович Петровский.

Творчество 
В начале творческого пути писал научно-популярные произведения о труде учёных. В 1950-е много писал для детей, например, ставшие очень популярными сказки «Кукушонок», «Мальчик-одуванчик и три ключика» (экранизирована: «Одуванчик», 1975, режиссёр Юрий Клепацкий, автор сценария Александр Шаров), «Человек-горошина и Простак» (экранизирована: «Правитель Турропуто», 1988, режиссёр Ольга Розовская). В 1960-е писал фантастические рассказы и повести, например, «После перезаписи», «Остров Пирроу», «Редкие рукописи». Написал историю литературной сказки — «Волшебники приходят к людям».

Публикации

В журналах и сборниках

Рассказы, сказки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Иллюзония, или Королевство кочек. Первая рукопись (с. 216—236). — Музей восковых фигур, или Некоторые события из жизни Карла Фридриха Питониуса до, во время и после путешествия в карете времени. Вторая рукопись (с. 237—265).
 
 
 
 Распятый (с. 13—16). — В мороз (с. 16—18).

Эссе

Отдельные издания

Романы

Повести, рассказы 
 
 
 
 
 
 ***. Две науки (с. 3—4). — Шаров А. И. Жизнь побеждает (с. 5—155). — Туманский В. Послесловие (с. 156—157).
 
 
 
 
 Жизнь побеждает. — Первое сражение.
 
 Жизнь побеждает. — Первое сражение.
 
 
 Легостаев принимает командование. — Господин Штуммель. — Дело Волларда.
 
 Посылка (с. 3—14). — Черепаха (с. 15—46).
 
 Остров Платона Королева. — Черепаха. — Посылка.
 
 Путешествие продолжается (с. 3—164). — Рассказы о венских встречах: Господин Штуммель (с. 165—175), — Дело Волларда (с. 176—191), — Художник (с. 192—206), — Гудок (с. 207—219), — Второй кандидат (с. 220—228), — Двадцать восьмой (с. 229—248), — Друзья гуляют по городу (с. 249—270). — Два рассказа: Легостаев принимает командование (с. 271—294), — Севка, Савка и Ромка (с. 295—310).
 
 С бобрами / илл. А. Шикин (с. 3—18). — Седой / илл. В. Константинов (с. 19—30). — Черепаха / илл. А. Шикин (с. 31—41). — Кузьмичевы липы / илл. С. Губницкий (с. 42—50). — Легостаев принимает командование / илл. А. Шикин (с. 51—65). — Севка, Савка и Ромка / илл. С. Губницкий (с. 66—93).
 
 Коля Крылов. — Встреча. — В одной лаборатории. — С бобрами. — Балмуков. — В те дни. — Друзья мои коммунары. — По старым дорогам. Из путевого блокнота.
 
 Друзья мои коммунары. — Путешествие продолжается. — Коля Крылов. — Севка, Савка и Ромка. — Легостаев принимает командование. — Встреча. — Балмуков. — В одной лаборатории. — Рассказы о венских встречах. — Рассказы о бобрах.
 
 
 От автора (с. 3—6). — Чемпион мира (с. 7—17). — Налет (с. 17—24). —С матросами (с. 24—29). — У благородных девиц (с. 29—41). — Мы в коммуне (с. 41—45). —Гипнотизер (с. 45—55). —На замерзшей планете (с. 55—60). — Клук (с. 60—66). — Новичок (с. 66—79). — Папский нунций (с. 79—87). — Сила коммуны (с. 8—102). — В пользу голодающих (с. 102—115). — «SOS» (с. 115—124). — Ошибка (с. 124—134). — Ласька (с. 134—154). — В Москве, дома… (с. 154—157).
 
 Ручей старого бобра (с. 3—172). — В развалинах (с. 175—197). — Ночью (с. 198—209). — В полете (с. 210—222). — Хмелев и Лида (с. 223—268). — Давние годы (Из рассказов Алексея Лыня): Летом (с. 269—282), — Спор (с. 282—295), —В диспансере (с. 295—304), —Сутки редактора (с. 304—323), — «SOS» (с. 323—334), — Ошибка (с. 334—347).
 
 
 
 
 В полете. — В развалинах. — Ночью. — Хмелев и Лида.
 
 Гипнотизер. — На замерзшей планете. — Клук. — Новичок. — Папский нунций. — Сила коммуны. — В пользу голодающих.
 
 
 Разгон Л. Об авторе этой книги (с. 3—6). — Севка, Савка и Ромка (с. 7—41). — Седой (с. 42—57). — Черепаха (с. 58—71). — Легостаев принимает командование (с. 72—89). — Кукушка и соловей (с. 90—91). — Старик Мрамор и дедушка Пух (с. 92—95). — Петух (с. 96—101). — Некоторые удивительные события из жизни Бориса Пузырькова (с. 102—127).
 
 Ленька. — Поездка домой. — Хмелев и Лида. — Машенька. — Языки окружающего мира… — Трудные дети.
 
 
 
 
 
 Ленька (с. 7—28). — Поездка домой (с. 29—84). — Хмелев и Лида (с. 85—120). — Машенька (с. 121—190). — Языки окружающего мира… (с. 193—233). — Трудные дети (с. 234—264).
 
 Разгон Л. О сказочнике (с. 3—4). — Мальчик Одуванчик и три ключика (с. 5—29). — Сказка о трех зеркалах (с. 30—40). — Курица, Которая Несёт Золотые Яйца (с. 41—49). — Володя и дядя Алёша (с. 50—75). — Приключения Ёженьки, или Сказка о нарисованных человечках (с. 76—91). — Кукушка и соловей (с. 92—93). — Петух (с. 94—99). — Старик Мрамор и Дедушка Пух (с. 100—103). — Некоторые удивительные события из жизни Бориса Пузырькова (с. 104—126).
 
 Володя и дядя Алёша (с. 3—23). — Кукушка и соловей (с. 24—25). — Старик Мрамор и Дедушка Пух (с. 26—28). — История Цветочного Острова (с. 29—33). — Приключения Ёженьки, или Сказка о нарисованных человечках (с. 34—38). — Мать и дочь (с. 39—48). — Она не боится темноты (с. 49—51). — Мальчик Одуванчик и три ключика (с. 52—53). — Тридцать три злоключения и одно чудо (с. 54—74). — Необыкновенный мальчик и обыкновенные слова (с. 75—92). — Курица, Которая Несёт Золотые Яйца (с. 93—96). — Малыш Стрела — Победитель Океанов (с. 97—103). — Петух (с. 104—107). — Некоторые удивительные события из жизни Бориса Пузырькова (с. 140—158).
 
 
 Малыш Стрела — победитель океанов (с. 3—5). — Мать и дочь (с. 6—8). — Умный Угорь (с. 9—10). — Петух (с. 11—14). — История Цветочного острова (с. 15—19). — Необыкновенный мальчик и обыкновенные слова (с. 20—23). — Смотритель Полюсов (с. 24—25). — Она не боится темноты (с. 26—27). — Старик Мрамор и дедушка Пух (с. 28—30). — Кукушка и соловей (с. 31). — Звездный пастух и Ниночка (с. 32—60). — Сказка о настоящих слонах (с. 61—94). — Маленький Мак и зеленое Солнце (с. 95—100). — Кукушонок, принц с нашего двора (с. 101—127).
 
 Повесть о десяти ошибках. Повесть о детстве (с. 7—144). — Взрослые и страна детства. Взрослые и страна детства (с. 147—252). — Жизнь Василия Курки. Повесть о войне (с. 255—326).
 
 
 Глава первая. Тайны сказки (с. 4—15). — Глава вторая. Сергей Тимофеевич Аксаков (с. 16—51). — Глава третья. Тайны сказки (с. 52—59). — Глава четвертая. Антоний Погорельский (с. 60—77). — Глава пятая. Тайны сказки (с. 78—87). — Глава шестая. Пётр Павлович Ершов (с. 88—133). — Глава седьмая. Тайны сказки (с. 134—143). — Глава восьмая. Пушкин и сказка (с. 144—187). — Глава девятая. Тайны сказки (с. 188—199). — Глава десятая. Антуан де Сент-Экзюпери (с. 200—229). — Глава одиннадцатая. Тайны сказки (с. 230—245). — Глава двенадцатая. Януш Корчак (с. 246—283). — Глава тринадцатая. Жизнь в сказке. Мигель де Сервантес Сааведра; Ганс Христиан Андерсен (с. 284—300). — В. П. Аникин. Послесловие (с. 301—302).
 
 Разгон Л. Сказочник о сказках (с.5—11). — Глава первая. Тайны сказки (с. 12—23). — Глава вторая. Сергей Тимофеевич Аксаков (с. 24—59). — Глава третья. Тайны сказки (с. 60—71). — Глава четвертая. Антоний Погорельский (с. 72—89). — Глава пятая. Тайны сказки (с. 90—99). — Глава шестая. Пётр Павлович Ершов (с. 100—145). — Глава седьмая. Тайны сказки (с.146—155). — Глава восьмая. Пушкин и сказка (с.156—199). — Глава девятая. Тайны сказки (с. 200—209). — Глава десятая. Владимир Фёдорович Одоевский (с. 210—243). — Глава одиннадцатая. Тайны сказки (с. 244—249). — Глава двенадцатая. Прекрасный и трагический мир Перро (с. 250—263). — Глава тринадцатая. Тайны сказки (с. 264—275). — Глава четырнадцатая. Антуан де Сент-Экзюпери (с. 276—305). — Глава пятнадцатая. Тайны сказки (с. 306—321). — Глава шестнадцатая. Януш Корчак (с. 322—359). — Глава семнадцатая. Жизнь в сказке. Мигель де Сервантес Сааведра. Ганс Христиан Андерсен (с. 360—379).
 
 Разгон Л. Беззаветный рыцарь детства (с. 5—10). — Глава первая. Тайны сказки (с. 11—19). — Глава вторая. Сергей Тимофеевич Аксаков (с. 20—49). — Глава третья. Тайны сказки (с. 50—59). — Глава четвертая. Антоний Погорельский (с. 60—75). — Глава пятая. Тайны сказки (с. 76—83). — Глава шестая. Пётр Павлович Ершов (с. 84—121). — Глава седьмая. Тайны сказки (с. 122—129). — Глава восьмая. Пушкин и сказка (с. 130—167). — Глава девятая. Тайны сказки (с. 168—175). — Глава десятая. Владимир Фёдорович Одоевский (с. 176—203). — Глава одиннадцатая. Тайны сказки (с. 204—209). — Глава двенадцатая. Прекрасный и трагический мир Перро (с. 210—221). — Глава тринадцатая. Тайны сказки (с. 222—231). — Глава четырнадцатая. Антуан де Сент-Экзюпери (с. 232—257). — Глава пятнадцатая. Тайны сказки (с. 258—269). Глава шестнадцатая. Януш Корчак (с. 270—301). — Глава семнадцатая. Жизнь в сказке. Мигель де Сервантес Сааведра. Ганс Христиан Андерсен (с. 302—317).
 
 I: Повесть о десяти ошибках (с. 7—142), — Ручей старого бобра (с. 143—242). — II: Взрослые и страна детства: Языки окружающего мира… (с. 243—270), — Взрослые и страна детства (с. 271—299), — Януш Корчак и наши дети (с. 300—344), — Записки музейного работника (с. 345—369), — Свет софитов (с. 370—386). — III: Жизнь Василия Курки (с. 387—455). — В полете (с. 456—462). — Ленька (с. 463—479).
 
 Повесть о десяти ошибках. — Поездка домой. — Жизнь Василия Курки. — Венские встречи. — В развалинах. — Рассказы о бобрах. — Свет софитов. — Записки музейного работника.
 
 ***. Предисловие (с. 5). — Кукушонок, принц с нашего двора (с. 7—33). — Володя и дядя Алёша (с. 35—55). — Человек-Горошина и Простак (с. 57—139). — История Цветочного острова (с. 141—145). — Курица, которые несёт золотые яйца (с. 147—151). — Мальчик Одуванчик и три ключика (с. 153—173). — Приключения Ёженьки и других нарисованных человечков (с. 175—223).
 
 Повесть о десяти ошибках (с. 5—178). — Окоем (с. 179—248). — Жизнь Василия Курки (с. 251—317). — Поминки (с. 318—356). — Встречи: Из воспоминаний о Василии Гроссмане (с. 398—425), — Чичибабин Б. Несколько слов о писателе Шарове (с. 426—430). — Спивак П. Восхождение вглубь (с. 431—445).
 
 Быков Д. Л. Вступление. (с. 7—10). — Остров Пирроу (с. 11—62). — Редкие рукописи: Моя коллекция (с. 65—66), — Иллюзония, или Королевство кочек. Первая рукопись (с. 67—96), — Музей восковых фигур, или Некоторые события из жизни Карла Фридриха Питониуса до, во время и после путешествия в Карете времени. Вторая рукопись (с. 97—136). — Загадка рукописи № 700. Из записок коллекционера (с. 137—166). — Олимпия — Земля — Олимпия (с. 167—182). — После перезаписи. Фантасмагория (с. 183—253).

Пьесы

Примечания

Литература 
 
 
 
Коряков Мих. Листки из блокнота: Достоевский — Мочульский — Шаров // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1966. — 24 февраля (№ 19344). — С. 3.

Русские писатели XX века
Русские писатели по алфавиту
Члены Союза писателей СССР
Детские писатели СССР
Писатели-фантасты СССР
Выпускники биологического факультета МГУ
Похороненные на Переделкинском кладбище